Гаплогруппа Q2 или Q-L275 — гаплогруппа Y-хромосомы человека.

Субклады 
 Q2a (F1213)
 Q2a1 (L214/S289, M378/Page100)
 Q2a2~
 Q2b (Y1150)
 Q2b1 (YP755)
 Q2b2 (Z5901)

Палеогенетика

Бронзовый век 
Афанасьевская культура
 C794 | L4818 ; C2034 | L4928 __ Ayituohan __ Каба (уезд), Алтай (округ), Или-Казахский АО, СУАР, Китай __ 4574-4422 cal BP __ М __ Q2a > Q-M378 # U5a1a1.

Чемурчекская культура
 C2036 | L4892 __ Chaganguole __ Чингиль (уезд), Алтай (округ), Или-Казахский АО, СУАР, Китай __ 4521-3927* cal BP __ М __ Q2 # A12.

Железный век 
Западный край (Китай)
 C4272 | L7852 __ Abusanteer __ Чапчал-Сибоский автономный уезд, Или-Казахский АО, СУАР, Китай __ 2739-2152* cal BP __ М __ Q2a1c1b1a~ # T1a1.
 C1649 | L6544 __ Wutulan __ Нилки (уезд), Или-Казахский АО, СУАР, Китай __ 2353-2007* cal BP __ М __ Q2a1c1b1 # U5a1b.

Новое время 
История Уттаракханда
 I6939 | R53 __ Роопкунд __ Чамоли, Гархвал, Уттаракханд, Индия __ 1680-1940 calCE (130±20 BP, PSUAMS-5438) __ М __ Q2a1a (L245) # H1.

Примечания

Публикации 
2017
 
2019
 
2022

Ссылки 
 
 
 
 

Q